Schwalbenberg bezeichnet

 Schwalbenberg (Celle), Binnendüne zwischen der Aller und der Lachte und vorgeschichtliche Begräbnisstätte
 Schwalbenberg (Königshain), Gipfel bei Königshain im Landkreis Görlitz, Sachsen
 Schwalbenberg (Waren/Müritz), Strandabschnitt an einem eiszeitlichen Lehrpfad bei einer ehemaligen Werdersiedlung in Waren an der Müritz, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwalbenberg (Pleiskirchen), ein Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen